Campagna (ital. ‚Landschaft, ländlicher Raum‘) heißen:

 Campagna Romana, italienische Landschaft in der Umgebung von Rom
 Campagna (Kampanien), Gemeinde in der Region Kampanien, Italien
 Campagna, Ortsteil der Gemeinde Crescentino in der Provinz Vercelli, Italien

Personen:

 Alessandro Campagna (* 1963), italienischer Wasserballspieler
 Girolamo Campagna (1549–1625), italienischer Bildhauer
 Louis Campagna (1900–1955), US-amerikanischer Mobster
 Sam Campagna (* 1980), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Campagna Lupia
 Campagna e Marittima (eine der vier Provinzen des Kirchenstaats)
 Campania (deutsch Kampanien)
 Campaña
 Campanha
 Campagna Motors (ein kanadischer Hersteller von dreirädrigen Fahrzeugen mit Motorradtechnik)
 Campagnano
 Campagne